Okręty US Navy o nazwie USS „Canberra”:
 Pierwszy USS „Canberra” (CA-70) – krążownik typu Baltimore. Zwodowany w 1943, skreślony z listy w 1978.
 Drugi USS „Canberra” (LCS-30) – jednostka typu Independence. Nazwa przydzielona w 2018.

Canberra